Comitatul Harrison, conform originalului din limba engleză, Harrison County, este numele a mai multe comitate din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Harrison, 
 Comitatul Harrison, 
 Comitatul Harrison, 
 Comitatul Harrison, 
 Comitatul Harrison, 
 Comitatul Harrison, 
 Comitatul Harrison, 
 Comitatul Harrison,

Vezi și 
 Harrison (dezambiguizare)